Асклепиас (Asclepias) са род многогодишни растения от семейство Олеандрови (Apocynaceae). Представителите на този род произлизат от тропичните и субтропични зони на Африка и Америка.

Класификация 
Родът включва около 700 вида листопадни и вечнозелени растения. По-долу са дадени една част от тях.

Род Асклепиас

Източници